Das Halsband der Taube bezeichnet:

 Das Halsband der Taube (Heine), Roman von Ernst W. Heine (1994)
 Das Halsband der Taube (Ibn Hazm), Buch über die Liebe und die Liebenden von Ibn Hazm